Aura (altgr.  , ‚Lufthauch‘) steht für:
 Aura (Göttin), griechische Göttin der Morgenbrise
 Energiekörper, eine angeblich wahrnehmbare Ausstrahlung in der Esoterik
 umgangssprachlich die „Ausstrahlung“ einer Person; siehe Charisma
 Atmosphäre (Ästhetik), die ästhetische „Ausstrahlung“ einer Umgebung
 Heiligenschein (lat. ), ein Symbol in der Kunst
 Aura (Benjamin), ein von Walter Benjamin geprägter Begriff der Kunsttheorie
 Aura (Epilepsie), Wahrnehmungen im Vorfeld eines epileptischen Anfalls
 Aura (Migräne), neurologische Störungen im Rahmen einer Migräne
 Aura (Käse), finnischer Käse
 Aura (Vorname), weiblicher Vorname
 einen süddeutschen Orts- und Gewässernamen, siehe Aurach (Toponym)
 eine Mundäoline (als Vorläufer der Mundharmonika), siehe Aeoline (Musikinstrument)

ʿAura (arabisch ) steht für:
 ʿAura, Schambereich des menschlichen Körpers im Islam

Au/Ra steht für:
 Au/Ra, Bühnenname der Sängerin Jamie Lou Stenzel

AURA steht für:
 Association of Universities for Research in Astronomy
 Autoradiographie
 eine Kombination aus mehreren Maultrommeln, siehe Maultrommel#Spielweise

Aura ist der Eigenname von:
 (1488) Aura, Asteroid des Hauptgürtels
 Aura (Satellit), Erdbeobachtungssatellit der NASA
 Aura (Toronto), Wohngebäude in Toronto
 einem der Hunde des Aktaion in der griechischen Mythologie
 Aura (Film), italienischer Horrorfilm (OT: Trauma) von 1993
 Gründungsname der niederländischen Progressive-Metal-Band Lemur Voice
 AB Aura, eine finnische Reederei in Turku, gegründet von John Tengström, Konkurs 1942 
 Aura (Schiff, 2008), ein finnisches Mehrzweckschiff für Schwerguttransporte

Flüsse: 
 Aura (Sinn), Zufluss der Sinn in Bayern
 Aura å, schwedischer Name des südwestfinnischen Flusses Aurajoki

Orte:
 Aura an der Saale, Gemeinde im Landkreis Bad Kissingen in Bayern
 Aura im Sinngrund, Gemeinde im Landkreis Main-Spessart in Bayern
 Aura (Finnland), Stadt am Fluss Aurajoki, Region Westfinnland in Finnland
 Aura (Michigan), Ort in den Vereinigten Staaten
 Aura (New Jersey), Ort in den Vereinigten Staaten

Musikalben:
 Aura (Asia-Album), ein Musikalbum der Rockband Asia
 Aura (Kool-Savas-Album), ein Musikalbum des Rappers Kool Savas
 Aura (Miles-Davis-Album), ein Musikalbum des Jazz-Musikers Miles Davis
 Aura (The-Mission-Album), ein Musikalbum der Rockband The Mission
 Aura (Yvonne-Catterfeld-Album), ein Musikalbum der Sängerin Yvonne Catterfeld

Aura ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Ekkehard von Aura († 1125), Benediktinermönch und Chronist
 Francisco Aura Jorro, spanischer Altphilologe (Gräzist) und Mykenologe

 Teuvo Aura (1912–1999), finnischer Politiker

Siehe auch:
 Aurach

 L’Aura
 Auragrund, rechter Zufluss der Jossa (zur Sinn) nach Burgjoß, Gemeinde Jossgrund, Main-Kinzig-Kreis, Hessen